El término Llamas hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 

Llamas de Cabrera, localidad del municipio de Benuza, en la provincia de León, España.
Llamas de Rueda, localidad del municipio de Cubillas de Rueda, en la provincia de León, España.
Llamas de la Ribera, localidad y municipio de la provincia de León, España.
Quintanilla de Sollamas, localidad del municipio de Llamas de la Ribera, en la provincia de León, España.
Llamas de Laciana, localidad del municipio de Villablino, en la provincia de León, España.
Llamas, localidad del concejo de Aller, en Asturias, España.
Llamas, localidad de la parroquia de Santianes de Molenes, en el concejo de Grado, Asturias, España.
Llamas, localidad de la parroquia de Villazón, en el concejo de Salas, Asturias, España.
Llamas, localidad de la parroquia de La Plaza, en el concejo de Teverga, en Asturias, España.

Óperas
Llamas, compuesta por Erwin Schulhoff en 1932.

Llamas, con música de Franz Schreker y libreto de Dora Leen, seudónimo de Dora Pollak, fallecida en Auschwitz hacia el año 1942.